Le championnat de France de football de Division 3 1987-1988 est la  du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par la réserve de l'AJ Auxerre, qui bat en finale le réserve de l'AS Monaco.

Groupe Nord 

|}

Groupe Est 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Sud-Ouest 

|}

Groupe Sud-Est 

|}

Groupe Centre 

|}

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1987-1988
 Championnat de France de football D2 1987-1988
 Coupe de France de football 1987-1988

Notes et références 

1988
Football en France en 1987
Football en France en 1988